Wenxing kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wenxing (häradshuvudort), Hunan, 
 Wenxing (socken i Kina, Yunnan), 
 Wenxing (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar